Josef Krejčí  bzw. Josef Krejci ist der Name folgender Personen:

* Josef Krejčí (Komponist) (1821–1881), tschechischer Komponist
 Josef Krejci (Handballspieler) (1911–??), österreichischer Handballspieler 
 Josef Krejčí (Politiker, 1912) (1912–??), tschechoslowakischer Politiker (KPČ)
 Josef Krejčí (Politiker, 1947) (* 1947), tschechoslowakischer Politiker (ODS)